Northwest Division of Northwestern Division''' kan verwijzen naar:

 Northwest Division (NBA) - een van de drie divisies van de Western Conference van de National Basketball Association
 Northwest Division (NHL) - een van de twee divisies van de Western Conference van de National Hockey League (ijshockey)
 Northwest Division (RHI) - een van de divisies van de Western Conference van Roller Hockey International
 Northwestern Division - een van de negen divisies van het US Army Corps of Engineers